Чаннер () — это фамилия:

  (род. 1977) — британский скульптор.
  (род. 1959) — канадская художница.
 Чаннер, Джордж (1843—1905) — британский генерал.
  (род. 1963) — ямайский писатель.